Odell (Illinois)
 Odell (Oregon)
 Odell (Nebraska)
 Noel Odell (1890 - 1987), geòleg i alpinista anglès